Losinsk. kan som auktorsförkortning betyda:

 A.S. Losina- Losinskaja
 A.S.Losina- Losinskaja

Robotskapade auktorsförkortningar